Hamza puede designar:
 a la hamza (ء), un grafema del alfabeto árabe.
 al río Hamza, una masa de agua subterránea bajo la cuenca del Amazonas.
 a Hamza, nombre propio masculino de origen árabe. 

Además, el nombre Hamza es compartido por personalidades como:
 Hamza ibn Abdul-Muttalib, Sahaba y tío paterno de Mahoma. 
 Abu Hamza al-Masri, jeque egipcio que radica en el Reino Unido.
 Hamza al-Ghamdi, saudí a quien le imputa cargos una agencia de los Estados Unidos en América.
 Hamza Ali Al-Khateeb, adolescente sirio que murió durante las protestas en Siria de 2011.
 Hamza ibn Ali ibn Ahmad, persa fundador de la religión drusa.
Sidi Hamza Qadiri El Boutchichi, 1922-2017. Murshid y guía espiritual de la orden sufí Qadiriyya Boutchichiyya.